Лёгкая атлетика на XXVII летних Олимпийских играх

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны

Результаты

Мужчины

100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

5000 м

10 000 м

110 м с барьерами

400 м с барьерами

3000 м с препятствиями

Эстафета 4×100 м

Эстафета 4×400 м

Ходьба на 20 км

Ходьба на 50 км

Марафон

Прыжки в длину

Тройной прыжок

Прыжки в высоту

Прыжки с шестом

Толкание ядра

Метание копья

Метание диска

Метание молота

Десятиборье

Женщины

100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

5000 м

10000 м

100 м с барьерами

400 м с барьерами

Эстафета 4×100 м

Эстафета 4×400 м

Ходьба на 20 км

Марафон

Прыжки в длину

Тройной прыжок

Прыжки в высоту

Прыжки с шестом

Толкание ядра

Метание копья

Метание диска

Метание молота

Семиборье

Примечания

Ссылки